Гран-при США 1980 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Прошёл на трассе Уоткинс-Глен. Соревнования состоялись 5 октября 1980 года.

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Бруно Джакомелли 31 кругов (1-31), Алан Джонс 28 кругов (32-59)

Источники 
 Rob Walker (January, 1981). «22nd United States Grand Prix: Final Round». Road & Track, 110—113.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США
1980
События 5 октября
Октябрь 1980 года
1980 год в Нью-Йорке